Grandjean steht für:

 Grandjean, Gemeinde in Frankreich

Grandjean ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Grandjean (1890–1961), Schweizer Radrennfahrer und Unternehmer
 Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny (1776–1850), französischer Architekt und Stadtplaner
 Axel Carl William Grandjean (1847–1932), dänischer Komponist
 Balthazar Grandjean (1760–1824), französischer General und Politiker, Bürgermeister von Orleans
 Charles Louis Dieudonné Grandjean (1768–1828), französischer General
 Claude Grandjean (* 1943), Schweizer Politiker (SP)
 David-Henri Grandjean (1774–1845), Schweizer Uhrmacher
 Edmond Grandjean (1844–1908), französischer Maler
 Étienne Grandjean (1914–1991), Schweizer Physiologe
 Henri Grandjean (1725–1802), französischer Augenarzt

 Jules Grandjean (1899–1945), belgischer  Geistlicher und Märtyrer

 Philippe Grandjean de Fouchy (1666–1714), französischer Schriftgießer

 Silvia Grandjean (* 1934), Schweizer Eiskunstläuferin
 Sonja Grandjean (Architektin) (* 1939), Schweizer Architektin
 Sonia Grandjean (* 1979), Schweizer Schönheitskönigin
 Urs Grandjean (* 1939), Schweizer Architekt
 Yoris Grandjean (* 1989), belgischer Schwimmer